Giglio est un mot italien signifiant « lys ». Ce mot se retrouve dans plusieurs noms de lieux et de personnes.

Toponymes 
Isola del Giglio (l’île aux lys en mer Tyrrhénienne) est une commune italienne rattachée à la province de Grosseto en Toscane.
L'église Santa Maria del Giglio est une église de Venise. 
Le stade Giglio est un stade omnisports de Reggio d'Émilie en Italie.
Le Teatro del Giglio est un théâtre situé à Lucques en Toscane.

Patronymes 
Luigi Giglio ou Aloysius Lilius (1510 † 1576) est le grand théoricien du calendrier grégorien. Christophorus Clavius s'appuya sur ses recherches pour faire aboutir la réforme de Grégoire XIII.
Louie Giglio (1958-) est un pasteur baptiste américain.
Sandro Giglio (1900-1979) est un acteur américain.
Massarello di Giglio est un peintre siennois.

Voir aussi 
 Giglio-Tos (homonymie)

Homonymie de patronyme italien